Присяжный заседатель — член суда присяжных.
 Присяжный поверенный — в России в 1866—1917 адвокат при окружном суде или судебной палате.
 Присяжный, Михаил Павлович (1933—2009) — Герой Социалистического Труда, лесовод.

Названия произведений 

 «Присяжный» () — фильм (США, 1995).